Буб'є́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 55 км на північний захід від Парижа, 85 км на південь від Ам'єна, 29 км на південний захід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 155 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 442,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Буб'є на сайті французького Національного інституту географії
 Буб'є на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Буб'є на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза